VI Всемирные игры прошли в г. Акита с 16 по 26 августа 2001 года. Проведены соревнования по 26 видам спорта, а также по пяти видам спорта проведены показательные выступления.

Программа 
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Распределение наград

Официальные дисциплины

Показательные выступления

Ссылки 
Всемирные игры 2001
2001 год в спорте
Спорт в Японии в 2001 году
Август 2001 года
 Официальный сайт IWGA